PEI Tankard 2013 – mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu odbyły się między 6 a 12 lutego 2013 w Crapaud, na lodowisku Crapaud Community Curling Club. Turniej zakończyć miał się 10 lutego, jednak z powodu złej sytuacji pogodowej odwołano spotkania w weekend, a finał przeniesiono na 12 lutego.

Ponownie zmieniono system rozgrywek, 10 drużyn rywalizowało systemem triple knock-out do wyłonienia 4 najlepszych, które zmierzyły się w Page playoff.

Tytułu mistrzowskiego z PEI Tankard 2012 bronił zespół Mike’a Gaudeta, który zajął 4. miejsce przegrywając dolny mecz Page play-off. Złote medale zdobyli zawodnicy z drużyny Eddiego MacKenziego, w finale pokonali Roda MacDonalda 7:6 doprowadzając do dogrywki i przejmując ją.



Drużyny

Runda A

1-2

3-6

7-8

9

Runda B

10-11

12-13

14-15

16

17

Runda C

18-19

20-21

22-23

Runda finałowa

A-B

C1-C2

Półfinał

Finał

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 

2013 w curlingu
2013